
Die 35. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1984 in Oss, Niederlande, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1984
Radsportveranstaltung 1984
Sport (Oss, Niederlande)
Radsportwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant